— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Хонда», «All Nippon Airways», «ДЖЕФ Юнайтед Итихара», «Касива Рейсол».

Национальная сборная 
С 1988 по 1991 год сыграл за национальную сборную Японии 20 матчей.

Статистика за сборную

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Иокогама Флюгелс»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Хонда»